Ха́ргрейв () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
Основная статья: 
По данным 2014 года, фамилия Харгрейв занимала 38 665-е место по распространённости в мире: её носили 13 601 человек.Распространённость фамилии по странам и территориям:

  (род. 1993) — американский игрок в американский футбол.
 :
  (1815—1885) — британский и австралийский судья, Королевский адвокат.
  (1894—1982) — британский молодёжный лидер, предводитель группы , утопист, «писатель, карикатурист, изобретатель, лексикограф, художник и экстрасенс-целитель».
  (1946—1988) — американский геймдизайнер и автор фэнтезийных и научно-фантастических ролевых игр.
  (ок. 1813 — 1854) — шотландская поселенка в Канаде, светская львица.
 Харгрейв, Лоуренс (1850—1915) — австралийский инженер, исследователь, астроном, изобретатель и пионер воздухоплавания.
  (род. 1941) — австралийская поэтесса и писательница.
  (сер. 1670-х — 1751) — британский генерал, губернатор Гибралтара (1740—1749).
  (ок. 1741 — 1821) — английский юрист и антиквар.

Вымышленные персонажи 
 Милисент, Уолтер, Эстер Харгрейвы и миссис Харгрейв — персонажи романа Энн Бронте «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» (1848).

Топоним Англии 
  — деревня в Нортгемптоншире.
  — деревня в Суффолке.

Прочее 
  — астероид.
  — военная академия в городе  (Виргиния, США).

См. также

Примечания